Hrvatsko seljačko pjevačko društvo "Podgorac"

Naselja u Srbiji
 Podgorac (Boljevac, Srbija), naselje u općini Boljevac
 Podgorac (Ražanj, Srbija), naselje u općini Ražanj